Гуаро́вая каме́дь, гуаровая смола́, гуа́ра, (Е412) — пищевая добавка, относится к группе стабилизаторов, загустителей, эмульгаторов (Е400-Е499), используется в пищевой промышленности в качестве загустителя, способствующего повышению вязкости.

По химическому составу гуара подобна камеди рожкового дерева (пищевая добавка E410). Является полимерным соединением, содержащим остатки галактозы. Вещество обладает достаточной жёсткостью и повышенной эластичностью, хорошо растворимо в воде. Благодаря этим свойствам признаётся весьма эффективным эмульгатором и стабилизатором. При циклах замораживания и разморозки продуктов гуаровая камедь отличается хорошей устойчивостью, замедляет возникновение кристаллов льда, образуя структурированный гель.

Получение 

Гуаровую камедь получают экстракцией из семян растения  — зернобобовой культуры, известной как гуар, или гороховое дерево, которую выращивают в основном в Индии и Пакистане. Кроме того гуаровую смолу производят в США, Африке, Канаде и Австралии.

Назначение и применение

Применение в пищевой промышленности 
Гуаровая камедь (вязкостью 5000 сПз и 3500 сПз, в стандартном растворе) как стабилизатор консистенции увеличивает вязкость и желирующие свойства.

Вещество хорошо растворимо в холодной воде, совместимо с большинством других растительных гидроколлоидов, таких как агар-агар, каррагинан, камедь рожкового дерева, пектин, метилцеллюлоза, улучшающих консистенцию, такие комбинации могут оказать взаимно положительное влияние.
На предприятия пищевой промышленности поставляется в виде измельчённого порошка с бледно-белым оттенком.

Считается, что она практически не всасывается в кишечнике, способствует уменьшению аппетита и очень эффективно снижает уровень холестерина и насыщенных жиров в организме.

Используется при производстве соусов, йогуртов, мороженого.

Применение гуаровой камеди в нефтебуровой промышленности 

При использовании во время бурения нефтяных скважин гуаровая камедь предотвращает потерю воды из вязкого бурового раствора и хорошо суспензирует бентонитовую глину, используемую в буровом растворе.

Гуаровая камедь дешевле, чем большинство других загустителей бурового раствора, однако менее термостабильна, чем ксантановая камедь, при температурах выше 100 градусов С. В значительной мере это ограничение удаётся преодолеть при использовании её гидроксипропильных производных, которые являются более термостабильными.

Для повышения добычи нефти посредством гидравлического разрыва пласта в скважину под давлением закачивают расклинивающее средство, например, песок, суспензированный в загущённом гуаром или гидроксипропилгуаром растворе, с целью создания и расширения трещин в горных породах и обеспечения просачивания нефти/газа в скважину.

За счёт образования поперечных связей с боратом или ионами переходных металлов, Zr и Ti, часто происходит желатинизация in situ инъецированной гуаровой камеди. После завершения гидравлического разрыва гель разрушают и вымывают, причём после разрушения остаётся минимальное его количество. Применение в области добычи нефти является одним из основных применений гуаровой камеди.

Другие сферы применения гуаровой камеди 
 Текстильная промышленность;
 Бумажная промышленность;
 Производство взрывчатых веществ;
 Косметическая промышленность;
 Угольная промышленность.

Примечания 

Пищевые добавки
Камеди